Чемпионат мира по шашкам-64 среди мужчин 2017 года прошёл 20—28 октября 2017 года в большом киноконцертном зале гостиницы «Москва» в Санкт-Петербурге, Россия под эгидой Международной федерации шашек IDF. Одновременно проходил чемпионат мира среди женщин.

Призовой фонд чемпионатов 3 млн. рублей. Главный арбитр Олег Холин.

Чемпионом мира стал представитель Белоруссии Игорь Михальченко. Второе место занял литовец Андрюс Кибартас, третье — россиянин Владимир Егоров.

Регламент 
Чемпионат мира проводился в форматах классическая игра (русские шашки), быстрая игра (бразильские шашки) и молниеносная игра (русские шашки).

К участию в чемпионате мира в классической программе были допущены:
 призёры чемпионата мира 2015 года — Сергей Белошеев, Андрей Валюк, и Николай Гуляев;
 призёры Кубка мира 2016 года — Дмитрий Цинман, Владимир Скрабов и Андрей Гнелицкий;
 участники чемпионата Европы 2016 года, занявшие 1-6 места — Николай Стручков, Евгений Кондраченко, Владимир Егоров, Андрюс Кибартас и Денис Шкатула;
 призёры чемпионата Африки 2016 года — Ричард Мвамба, Moses Winesi и Енок Банда Макока;
 призёры чемпионата Азии 2017 года — Лю Цзинсинь, Самандар Каланов и Валерий Тен;
 по три участницы от каждой страны по заявкам национальных федераций;
 две участницы от Санкт-Петербурга (места организаторов);
 две участницы (места спонсоров);
 две участницы по решению Международной федерации шашек;
 две участницы от Санкт-Петербурга по решению Международной федерации шашек.

Определение победителей 
За победу давалось 2 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0. Места определялись по сумме очков, набранных участниками. В случае равенства очков места определялись по следующим критериям:

 При чётном числе участников
1. По коэффициенту Бухгольца (по сумме набранных соперниками)

2. По усеченному коэффициенту Солкофа (по сумме очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата)

3. Проводится матч до первой победы с укороченным контролем времени.

 При нечётном числе участников

1. По усеченному коэффициенту Солкофа

2. По коэффициенту Бухгольца

3. Проводится матч до первой победы с укороченным контролем времени.

Основная программа 

 —  Игорь Михальченко

 —  Андрюс Кибартас

 —  Владимир Егоров

Соревнования проводились по смешанной системе. Предварительный этап проводился по швейцарской системе в 8 туров, каждый являлся микро-матчем из двух партий. Участники занявшие 1-16 место, разбивались на две группы по 8 участников, которые играли за 1-8 и 9-16 место в четвертьфиналах, полуфиналах и финале. В случае ничьей игрались дополнительные матчи до определения победителя. Спортсмены занявшие места ниже 17-го играли между собой ещё два раунда.

Приняли участие 64 спортсмена из 33 стран. Средний рейтинг 2254.

Контроль времени: 45 минут до конца партии каждому участнику плюс 15 секунд за каждый сделанный ход.

Предварительный этап 
 GMI — международный гроссмейстерMI — международный мастерMF — мастер ФМЖД

Четвертьфинал 

 1-8 место

 9-16 место

Полуфинал 

 Матчи за 1-4 место

 Матчи за 5-8 место

 Матчи за 9-12 место

 Матчи за 13-16 место

Финал

Матч за 1-е место

Матч за 3-е место

Матч за 5-е место

Матч за 7-е место

Матч за 9-е место

Матч за 11-е место

Матч за 13-е место

Матч за 15-е место

Итоговое положение

Быстрые шашки 

 —  Игорь Михальченко

 —  Гаврил Колесов

 —  Сергей Белошеев

Соревнования проходили по бразильской версии шашек и проводились по смешанной системе. Предварительный этап проводился по швейцарской системе в 9 туров, каждый из которых являлся микро-матчем из двух партий. Участницы занявшие 1-4 место, сыграли в полуфиналах и финалах.

Приняли участие 72 спортсмена из 43 стран. Средний рейтинг 2232.

Контроль времени: 7 минут до конца партии каждому участнику плюс 5 секунд за каждый сделанный  ход.

Предварительный этап 

(цветом выделены финалисты)

Финальный этап

Блиц 

 —  Гаврил Колесов

 —  Игорь Михальченко

 —  Олег Дашков

Соревнования проводились по смешанной системе. Предварительный этап проводился по швейцарской системе в 9 туров, каждый из которых являлся микро-матчем из двух партий. Участники, занявшие 1-4 места, сыграли в полуфиналах и финалах.

Приняли участие 74 спортсмена из 43 стран. Средний рейтинг 2233.

Контроль времени: 3 минуты до конца партии каждому участнику плюс 2 секунды за каждый сделанный ход.

Предварительный этап 

(цветом выделены финалисты)

Финальный этап

Ссылки 
 Регламент чемпионата мира 2017 года по шашкам-64 среди мужчин и женщин
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации шашек
 Результаты предварительного этапа классической программы на сайте Chessarbiter.com
 Результаты игр 1-16 мест на сайте Chessarbiter.com
 Итоговое положение

Примечания 

2017
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Соревнования по русским шашкам в Санкт-Петербурге
Чемпионаты мира в 2017 году
Чемпионаты мира в России
2017 год в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 2017 году
2017 год в шашках
Октябрь 2017 года